«Suure surmaga läbi elu» — третій студійний альбом естонського гурту «Smilers». Випущено у 1999 році.

Список композицій 

 "Läbi elu" - 3:15
 "Me 2" - 3:57
 "Mürk" - 4:21
 "Seilan 7 merd" - 4:20
 "Nali ja naps" - 3:47
 "Rikutud süda" - 4:12
 "Tule mu juurde" - 4:30
 "12 juuli" (McNificent/H. Sal-Saller) - 4:24
 "Võid panna mind ketti" - 3:30
 "Midagi muud" - 4:25
 "Salasoov" - 4:15
 "Mõtlen sinust" - 4:35

Посилання 
 Офіційний сайт 

Музичні альбоми 1999
Альбоми Smilers